Landolfi est un patronyme italien.

Origine du patronyme 
Le patronyme Landolfi est issu d'un ancien prénom italien d'origine germanique, Landolfo, lui-même issu d'un ancien prénom germanique, Landulf (constitué des éléments land, « pays » ou « terre », et ulf, « loup ») ; importé en Italie dans la seconde moitié du  par les conquérants lombards, le prénom Landulf/Landolfo fut progressivement adopté par la population autochtone. Très populaire au Moyen Âge, où les prénoms « barbares » (d'origine germanique) furent à la mode, le prénom survit à la chute du royaume des Lombards (774), donnant naissance au nom de famille Landolfi, autour du .

Le patronyme est surtout localisé dans le nord du pays, en Padanie, principale zone d'implantation des Lombards, mais également dans le sud, en Campanie, avec l'influence du duché lombard de Bénévent et des principautés lombardes de Salerne et de Capoue qui survécurent jusqu'au .

Avec l'immigration italienne, le patronyme Landolfi commence à apparaître en France vers 1900, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, on le retrouve surtout dans le département des Bouches-du-Rhône et dans le département du Nord.
Aux États-Unis, le patronyme est surtout localisé dans le N.-E. du pays (État de New York, New Jersey, Massachusetts, etc.), où l'immigration italienne fut importante.

Le patronyme   
 Carlo Landolfi (1714-1787), luthier italien ;
 Mario Landolfi, homme politique italien ;
 Tommaso Landolfi, écrivain, poète et traducteur italien.

Prénom   
 Landulf Sagax ; 
 Landolf de Conza ; 
 Plusieurs ducs puis princes lombards de Bénévent ;
 Plusieurs princes lombards de Salerne ; 
 Plusieurs princes lombards de Capoue.

Notes et références

Liens externes 
 
  Localisation du patronyme en Italie

Patronyme italien